

Geografia
 Brownell – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato del Kansas

Persone
 Anna Brownell Jameson – storica dell'arte e saggista irlandese naturalizzata britannica
 Barbara Brownell – attrice statunitense
 Brad Brownell – allenatore di pallacanestro statunitense
 Herbert Brownell – politico statunitense
 Raymond Brownell – aviatore australiano
 Susan Brownell Anthony – saggista, attivista e pioniera dei diritti civili statunitense
 William Crary Brownell – critico letterario statunitense